Lengyel (bedeutet im Ungarischen etwa „polnisch“) ist der Familienname folgender Personen:

 Árpád Lengyel (1915–1993), ungarischer Schwimmer
 Balázs Lengyel (1918–2007), ungarischer Autor
 Béla Lengyel (1949–2017), ungarischer Schachspieler
 Drorit Lengyel (* 1974), deutsche Pädagogin und Hochschullehrerin
 Edit Lengyel (* 1983), ungarische Handballspielerin
 Emil Lengyel (1895–1985), österreichisch-ungarisch-US-amerikanischer Journalist und Schriftsteller
 Eric Lengyel, US-amerikanischer Informatiker und Spieleentwickler
 Félix Lengyel (* 1995), kanadischer E-Sportler, Livestreamer und Webvideoproduzent, siehe XQc
 Gábor Lengyel (Jitzchak ben Baruch Mosche Ha’Lewi; geboren 1941), ungarisch-israelisch-deutscher Ingenieur, Manager und Rabbiner
 Ilse Schneider-Lengyel (1903–1972), deutsche Fotografin, Kunsthistorikerin, Ethnologin und Schriftstellerin
 Imre Lengyel (* 1977), ungarischer Wasserspringer
 Joseph L. Lengyel (* 1959), US-amerikanischer General (USAF); Chief of the National Guard Bureau
 József Lengyel (1896–1975), ungarischer Schriftsteller
 Kálmán Lengyel (1900–1945), ungarischer Architekt und Designer
 Levente Lengyel (1933–2014), ungarischer Schachmeister
 Menyhért Lengyel (Melchior Lengyel; 1880–1974), ungarischer Schriftsteller
 Olga Lengyel (1908–2001), ungarische Jüdin, Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau
 Peter M. Lengyel (* 1946), US-amerikanischer Jazzpianist, Komponist und Arrangeur
 Richard Lengyel (1902–1940), ungarischer Kommunist und Stalingegner
 Rita Lengyel (* 1973), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Robert Lengyel, österreichischer Fußballspieler
 Roman Lengyel (* 1978), tschechischer Fußballspieler
 Tamás Lengyel (* 1980), ungarischer Radrennfahrer
 Zsolt K. Lengyel (* 1960), ungarisch-deutscher Historiker, Politologe und Redakteur

Lengyel heißt
 Lengyel (Ungarn), Ort in Ungarn
 die danach benannte Lengyel-Kultur der jüngeren Steinzeit